Peru
 Ucayali (rijeka)
 Ucayali (regija)
 Ucayali (pokrajina), u regiji Loreto
 Vlažne šume Ucayali